Bigna Windmüller – ex saltatrice con gli sci svizzera
 Gino Windmüller – calciatore tedesco
 Nina Windmüller – calciatrice tedesca
 Sabrina Windmüller – ex saltatrice con gli sci svizzera